Мір Ашраф Шах (, *д/н —1730) — шах Ірану в 1725-1729.
 Тірич-Мір () — гора та однойменний гірський масив на півночі Пакистану, найвища точка гірської системи Гіндукуш. 
 Мір Багіров, Мір Джафар Аббас огли Багіров (азерб. Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov, 5 вересня (17 вересня) 1896, Куба, Азербайджан — 26 травня 1956, Баку, Азербайджан) — радянський та азербайджанський партійний і державний діяч
 Мір (біл. Мір) — селище міського типу, в минулому місто, в Гродненській області Білорусі, в Корелицькому районі. 
 Мір Якубов, Мір Теймур Мір Алекперович Якубов (азерб. Mir Teymur Mir Ələkbər oğlu Yaqubov; 6 листопада 1904 Баку — 17 лютого 1970) — радянський та азербайджанський партійний і державний діяч.
 Мір Такі Мір (*1723 —25 вересня 1810) — один з провідних індійських поетів, що писали на урду, часів занепаду династії Великих Моголів.